Stenhøj steht für steinzeitliche skandinavische Grabanlagen:

 Stenhøj (Horneby)
 Stenhøj (Horsensfjord)
 Stenhøj (Sandbjerg)
 Stenhøj (Stenløse)
 Stenhøj (Tolne)
 Stenhøj (Værebro Golfcenter)